Calafell kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calafell (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Calafell (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar